Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)

 Paul Haarhuis /  Michiel Schapers (semifinali)
 Todd Nelson /  Jason Stoltenberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1992
ATP Tour 1992